Papa Vittore fu il nome di tre papi e due antipapi:
 papa Vittore I (189-199)
 papa Vittore II (1054-1057)
 papa Vittore III (1086-1087)
 antipapa Vittore IV (1138-1139)
 antipapa Vittore IV (1159-1164)